

Patronyme 

 Dounia Mimouni, athlète algérienne
 Gilles Mimouni, scénariste et réalisateur français
 Patrick Mimouni, réalisateur français
 Rachid Mimouni, écrivain algérien
 Simon Claude Mimouni, historien français

Voir aussi 
 

Patronyme algérien
Patronyme marocain
Patronyme séfarade